Первый дивизион 1963 () — 50-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1963 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1963 на сайте rsssf.com 

1963
Дания
1963 год в Дании